Искити́мский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Новосибирской области России.

Административный центр — город Искитим (не входит в состав района).

География 
Район расположен на юго-востоке Новосибирской области, южнее г. Новосибирска. Граничит c Новосибирским, Ордынским, Сузунским, Черепановским, Маслянинским и Тогучинским районами и городским округом Бердск. Территория района по данным на 2008 год — 438,4 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 252,1 тыс. га (57,5 % всей площади).

На северо-западе вдоль границы района расположено Новосибирское водохранилище на реке Оби, самый крупный приток Оби в пределах района — река Бердь.

История 
Сведения о первых русских поселениях на нынешней территории района относятся к XVII веку. Основным занятием населения было земледелие и скотоводство. Среди ремёсел выделились пимокатное, кожевенное, кузнечное, плотницкое, маслобойное и мукомольное производства.

Район образован 10 января 1935 года в составе Западно-Сибирского края. 28 сентября 1937 года район был включён во вновь образованную Новосибирскую область. В 1965 году в состав района вошла территория бывшего Легостаевского района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Линёво) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 20 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 19 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Искитимском районе 72 населённых пункта.

Экономика 
В районе расположен Горловский угольный бассейн с высококачественным антрацитом. Крестьянские артели добывали уголь со второй половины XIX века, наиболее известными были копи близ села Горлово, давшего название всему бассейну. Уголь использовался на месте, а также вывозился на медеплавильные заводы Алтая.

Из 11 известных месторождений бассейна детально разведаны и ныне эксплуатируются четыре: Листвянское, Горловское, Ургунское, Колыванское. Не так давно вблизи пос. Евсино построен крупнейший в стране электродный завод, использующий антрациты Горловского угольного бассейна.

Среди других предприятий промышленности действуют Евсинский комбикормовый комбинат, Линёвский комбинат стройматериалов, предприятие лёгкой промышленности «Сибтон», Легостаевский льнозавод, завод «Акустик» и деревообрабатывающий завод.

В районе хорошо развито сельское хозяйство. Его представляют 24 акционерных общества, один совхоз, две птицефабрики, 348 фермерских хозяйства, 37 подсобных хозяйств различных организаций, два опытных хозяйства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук и Сибирского отделения Российской академии наук. Район — крупнейший поставщик ценнейших сельхозпродуктов — зерна, овощей, мяса говядины, свинины и птицы.

Образование и здравоохранение 
В Искитимском районе 63 дневных общеобразовательных школы, из них 28 — средних, две вечерних школы, профессиональное сельское училище, 4 школы искусств. Здравоохранение населения района обеспечивают две городские больницы, 5 сельских участковых больниц и четыре амбулатории. В районе и городе действует 60 клубных учреждений, 41 библиотека. С довоенных лет и по настоящее время работает авиаклуб.

Достопримечательности 
Зарегистрировано 7 памятников истории и 4 памятника архитектуры. В селе Завьялово восстановлена церковь, построенная в XVIII веке.

Природные достопримечательности 
 Бердские скалы;
 Водопад Бучило;
 Беловский водопад;
 Каменистая степь у села Новососедово;
 Новососедовская пещера;
 Государственный биологический заказник «Легостаевский» (площадь — 31900,1 га);
 Река Чесноковка
 Обское море.
 Шипуновский мраморный карьер

Культурно-историческое наследие 
 Храм Архистратига Божия Михаила, 1804 г., село Легостаево;
 Покровский монастырь в селе Завьялово, 1897 г.;
 Святой источник на месте расстрела заключенных Сиблага, Ложковский микрорайон;
 Кафедральный собор святителя Николая Мирликийских чудотворца;
 Храм в честь иконы Божией Матери Владимирская;
 Часовня в селе Быстровка;
 Памятник «Искитим — город, строящий города» — известняковая глыба — памятник в честь открытия градообразующего известнякового месторождения в 1929 г.;
 Мемориал Воинам-искитимцам, погибшим в годы ВОВ 1941—1945 гг.;
 Памятник Братьям-танкистам Томиловым, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
 Памятник пограничнику И. В. Коротееву;
 Памятник Жертвам политических репрессий;
 Памятный знак о деревне Веснина, исчезнувшей в 1960 году;
 Дворец культуры Россия;
 Городской историко-художественный музей г. Искитима;
 Музей п. Степной;
 Районный дом культуры им. Ленинского Комсомола;
 Парк культуры и отдыха им. И. В. Коротеева.

Промышленные предприятия 
 Ургунский угольный разрез;
 Завод «Искитимцемент»;
 Искитимская кондитерская фабрика;
 Новосибирский завод искусственного волокна.

Выдающиеся жители 
 Коротеев, Иван Васильевич (1914—1936) — советский пограничник, погибший при исполнении обязанностей во время советско-японского вооружённого конфликта 24 декабря 1936 года.родился в с. Горёвка.

Герои Советского Союза:

 Козлов Дмитрий Федорович;
 Лазарев Иван Александрович;
 Матвеев Федор Иванович;
 Одегов Леонид Яковлевич;
 Платонов Николай Евгеньевич;
 Подкопаев Степан Иванович;
 Скоков Иван Андреевич;
 Чумак Владимир Семёнович;
 Шахматов Семён Семёнович.

Полные кавалеры ордена Славы:

 Горбачев Николай Маркович;
 Дидигуров Александр Андреевич;
 Егоркин Александр Васильевич;
 Ехлаков Мартемьян Сарапионович;
 Сергеев Михаил Афанасьевич;
 Стазаев Николай Тимофеевич;
 Страхов Антон Алексеевич.

Герои Социалистического Труда
 Устюжанин, Василий Антонович  (2 сентября 1927 года, д. Гуселетово — 13 июля 1990 года, Бердск)

Примечания

Ссылки 
 На сайте администрации Новосибирской области
 Официальный сайт администрации Искитимского района
 Перечень муниципальных образований Новосибирской области
 Информационный портал города Искитим и Искитимского района